Brice Parain (1897-1971), philosophe français ;
 Jeanne Parain-Vial (1912-2009), philosophe française ;
 Philippe Parain (1961-), ingénieur-électronicien et industriel français